Mariano Álvarez de Castro (1749-1810) – generale spagnolo
Mariano Álvarez (1818-1924) – generale filippino
Mariano Álvarez – pugile cubano